Gunnison ist die Bezeichnung mehrerer Orte im Westen der USA. Benannt sind diese Orte nach John Williams Gunnison (1812–1853), einem US-amerikanischen Entdecker.

Orte:
 Gunnison (Colorado) im Gunnison County
 Gunnison (Mississippi)
 Gunnison (Utah)

Fluss:
 Gunnison River